} — железнодорожная станция на линии Одавара, расположенная в городе Хадано префектуры Канагава. Станция расположена в 61,7 километра от конечной станции линии — . Станция была открыта 1-го апреля 1927-го года под названием . Нынешнее название станция получила 9-го марта 1987-го года. Нынешнее здание станции было открыто в 1996-м год, а прилежаший универмаг в 1997-м году.

Планировка станции 
2 платформы островного типа и 4 пути.

Близлежащие станции

Ссылки 
 — Информация по станции